Marsh Rainbow Arch Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Marsh Rainbow Arch Bridge (Iowa), ID-Nr. 88002529
 Marsh Rainbow Arch Bridge (Wisconsin), ID-Nr. 82000642